Burgundi Johanna (1291 k. – 1330); V. (Vaksi) Fülöp francia király felesége
 Burgundi Johanna (1293 k. – 1349); VI. (Szerencsés) Fülöp francia király felesége